Kansas Township peut désigner les townships suivants dans l'Illinois aux États-Unis :

 Kansas Township du comté d'Edgar
 Kansas Township du comté de Woodford.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships